Мото Гран-при Испании было 1-й гонкой в чемпионате мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам МотоGP 2005 года. Эта гонка прошла с 8 по 10 апреля 2005 года на гоночной трассе автодрома Херес.

Результаты к классе MotoGP

Результаты к классе 250cc

Результаты к классе 125cc 

Испания